Каковський — польське прізвище.

 Антоній Каковський (1871—1953) — лікар, вчений, педагог-вихователь.
 Кармазин-Каковський Всеволод (1898—1979)  — архітектор і графік.
 Олександр Каковський (1862—1938) — польський кардинал.

Польські прізвища